Сезон ФК «Хетафе» 2011—2012 - 29-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 8-й поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2011 до 30 червня 2012 року.

Окрім участі в Ла-Лізі, клуб також грав у Копа-дель-Рей, змагання в якому розпочав зі стадії 1/16 фіналу.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €3 млн.

Пішли 

 
Загальний прибуток:  €18,7 мільйона

За клуб

Передсезонні

Товариські

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Див. також 
Кубок Іспанії з футболу 2011—2012
Ла-Ліга 2011—2012

Примітки

Посилання 
 

Хетафе
Сезони ФК «Хетафе»